Charles de la Tour oder Charles de La Tour ist der Name folgender Personen:

* Charles Cagniard de la Tour (1777–1859), französischer Ingenieur und Physiker
 Charles César de Fay de La Tour-Maubourg (1756–1831), französischer General